Lettere paoline
 Prima lettera ai Corinzi
 Seconda lettera ai Corinzi
 Terza lettera ai Corinzi, attribuita pseudoepigraficamente a Paolo di Tarso e ora considerata un apocrifo del Nuovo Testamento

Altro
Prima lettera di Clemente ai Corinzi, scritto di papa Clemente I
Seconda lettera di Clemente ai Corinzi, scritto pseudoepigrafo attribuito a papa Clemente I

Collegamenti esterni